Baker Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Baker Hotel (Baker, Montana), NRHP-ID 04001435
 Baker Hotel (Mineral Wells, Texas), NRHP-ID 82004518